El Torneig de les Tres Nacions de l'any 2007, fou la dotzena edició d'aquesta competició, realitzada entre el 16 de juny i el 21 de juliol. Els All Blacks conquistaren la vuitena corona de la competició. Després del canvi en el format de la competició, l'any 2007, SANZAR experimenta amb un nou canvi. La Copa del Món de Rugbi de 2007 obliga a l'organització a escurçar el torneig per a deixar a les seleccions preparar-se per l'esdeveniment. Per aquest motiu, SANZAR adopta el sistema del Torneig de les Sis Nacions amb una única volta amb dos partits com a locals per a cada selecció. Aquest serà el format que s'adoptarà els any que hi ha Copa del món de rugbi a XV, fins i tot un cop instaurat el The Rugby Championship amb la presència de l'Argentina. Precisament, és en aquesta edició que es comença a parlar de la incorporació de l'Argentina en la competició, amb consultes a la International Rugby Board. Tot i això, els contractes comercials i televisius obliguen a posposar la incorporació dels Pumas fins a 2011.

Classificació

Resultats 
Horaris en temps local.

Jornada 1

Jornada 2

Jornada 3

Jornada 4

Jornada 5

Jornada 6

Referències 

Edicions del The Rugby Championship
Competicions esportives del 2007